MAM est un acronyme pouvant se référer à plusieurs significations :
 une maison d'assistance maternelle, regroupement d'assistantes maternelles dans une même structure publique ; 
 le mal aigu des montagnes, un syndrome de souffrance dû à une mauvaise acclimatation à l'altitude ;
 Matamoros au Mexique, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 la médiathèque André-Malraux de Béziers ;
  est la XEP-0313 de XMPP ;
 Michèle Alliot-Marie, femme politique française ;
 Munitions MAM : Mini Akıllı Mühimmat (en turque, « Micro-Munition Intelligente »), une série de bombes guidées par laser et GPS/INS, conçue et produite par l'industriel turc Roketsan ;
 .

Informatique 
  ;
 Gestion des applications mobiles (en anglais '').

Voir aussi 
 Le mam est le nom d'une langue maya.

Surnom